Mosen bezeichnet:
 eine Ortschaft im Kanton Luzern, Schweiz, siehe Mosen LU
 ein Dorf in Ostthüringen, Deutschland, seit 1995 Ortsteil von Wünschendorf/Elster, siehe Mosen (Wünschendorf)

Mosen ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Mosen (1932–2016), deutscher Bildhauer
 Julius Mosen (1803–1867), deutscher Dichter und Schriftsteller 
 Reinhard Mosen (1843–1907), deutscher Bibliothekar

Siehe auch
Mohsen
Moosen
Mossen